

Верхньотроїцьке — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Верхньотроїцьке — село, Туймазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Троїцьке